El término persistencia puede referirse a:
 la persistencia visual, una característica del sentido de la vista;
 la persistencia acústica, una característica del sentido del oído;
 la persistencia psicológica, un rasgo de la personalidad;
 la persistencia de objetos, una característica de los objetos dentro de la programación orientada por objetos;
 la persistencia (informática), una característica de los datos en informática.